Zgromadzenie Sióstr Mariawitek – żeńskie zgromadzenie zakonne Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
 Zgromadzenie Sióstr Mariawitek – żeńskie zgromadzenie zakonne Kościoła Katolickiego Mariawitów
 Zgromadzenie Sióstr Życia Maryi – żeńskie zgromadzenie zakonne Kościoła Rzymskokatolickiego